Ono se poate referi la:

 Yoko Ono, o artistă și muziciană japonezo-americană.
 Districtul Ōno, o unitate teritorială în Japonia, în prefectura Fukui.
 Districtul Ōno, o unitate teritorială în Japonia, în prefectura Gifu.
 Municipiul Ōno, o localitate în Japonia, în prefectura Fukui.
 Orașul Ono, o localitate în Japonia, în prefectura Fukushima.
 Orașul Ōno, o localitate în Japonia, în prefectura Gifu.
 Municipiul Ono, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.
 Ono San Pietro, o comună în Italia, în provincia Brescia.
Egreta Ono, personaj principal în serialul Garda Felină.